Сублинейной функцией в математике называется функция  над действительным векторным пространством  (более обще вместо поля действительных чисел можно рассматривать произвольное упорядоченное поле), для которой выполняются следующие условия:
   для всех  и всех x ∈ V (положительная однородность),

   для всех x, y ∈ V (субаддитивность).

Эквивалентные определения 
Эквивалентно в определении условие субадитивности можно заменить условием выпуклости, согласно которому для функции должно выполняться неравенство:
   для всех x, y ∈ V и .
Действительно, если функция является положительно однородной и выпуклой, то:
 
Из сублинейности и положительной однородности тоже, очевидно, следует выпуклость. Учитывая это альтернативное определение, такой тип функций иногда называют однородно-выпуклыми. Другое распространенное название — функционал Банаха, несмотря на появление такого типа функционалов в утверждении теоремы Хана — Банаха.

Другое альтернативное определение: функция  является сублинейной тогда и только тогда, когда выполняется условие:
   для всех x, y ∈ V и всех .

Примеры 
 Каждая линейная функция является, очевидно, сублинейной. Сублинейной будет также и функция , если  — линейная.
 Длина вектора в -мерном евклидовом пространстве является сублинейной функцией. Здесь условие субаддитивности означает, что длина суммы двух векторов не превышает сумму их длин (неравенство треугольника), а положительная однородность непосредственно следует из определения длины вектора в 
 Пусть M — пространство ограниченных последовательностей 
Функционал:
 
является сублинейным.

Свойства 
  Данное утверждение получается подстановкой x = 0 в уравнение положительной однородности.
 Ненулевая сублинейная функция может быть неотрицательной, но если , тогда данная функция всюду равна нулю. Это следует из неравенства:
 
согласно которому если f(x) является отрицательным числом то f(-x) должно быть положительным.
 Для любого  выполняется неравенство:
 
При  это следует из определения положительной однородности, при  — из первого свойства, если же , то из неравенства в предыдущем свойстве получаем:
 
или:

См. также 
 Теорема Хана — Банаха

Типы функций